La 28 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  (Japon)
  (Union soviétique)